Ciò che è pertinente all'Ungheria
 Appartenente al gruppo etnico dei magiari o ungheresi
 Lingua ungherese

Con gli stessi significati è usato il sinonimo magiaro, dall'ungherese magyar (/ˈmɒɟɒr/).

Altri progetti